Zeeslag (militair), een gevecht op zee
 Zeeslag (spel), een spel
 Zeeslag (puzzel), een op het spel gebaseerde logische puzzel